Het Wereldkampioenschap rally in 1982 was de tiende jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Verslag 
Het was het laatste jaar waarin de Groep 2 en 4 auto's de voornaamste klassen waren; te vervangen het jaar daarop door een alfabetische indeling. In het rijderskampioenschap waren de Audi-rijders bij voorhand favoriet, maar konden gedurende het seizoen niet de consistentie opbrengen die de terugkerende Walter Röhrl bij Opel wel liet zien. Röhrl won minder rally's dan zijn voornaamste concurrent Michèle Mouton, maar kwam vaker aan de finish (binnen de punten) en besliste het kampioenschap uiteindelijk met een overwinning tijdens de voorlaatste ronde van het seizoen in Ivoorkust. Röhrl werd hierdoor de eerste rijder die voor de tweede keer wereldkampioen zou worden. Opel behaalde oorspronkelijk ook meer punten in het constructeurskampioenschap dan Audi, maar omdat niet meer dan zeven resultaten werden meegerekend zorgde een puntenaftrek ervoor dat hierin Audi voor het eerst met de titel aan de haal ging.

Kalender 

 Noot: De Rally van Argentinië werd geannuleerd in verband met de Falklandoorlog.

Teams en rijders 
 Volgorde is gebaseerd op de eindstand van het kampioenschap uit het voorgaande seizoen.

Agenda en resultaten 

 R = Alleen rijderskampioenschap.

Kampioenschap standen

Rijders 
 Punten worden uitgereikt aan de top 10 geklasseerden.

 Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

1982
Rally in 1982